О́берхаузен (нем. Oberhausen) — топоним

 Оберхаузен — город в Германии, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Оберхаузен — община в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Южный Вайнштрассе
 Оберхаузен — община в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Бад-Кройцнах
 Оберхаузен — община в Германии, в земле Бавария. Входит в состав района Нойбург-Шробенхаузен
 Оберхаузен — община в Германии, в земле Бавария. Входит в состав района Вайльхайм-Шонгау
 Оберхаузен — сельский населённый пункт в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Замок Оберхаузен — замок в классическом стиле в немецком городе Оберхаузен.

См. также 
 Вокзал Оберхаузен
 Оберхаузен-бай-Кирн
 Оберхаузен-ан-дер-Аппель
 Оберхаузен-Райнхаузен